

Cypr 

 Ajos Jeorjos – wieś w dystrykcie Famagusta
 Ajos Jeorjos – wieś w dystrykcie Kirenia
 Ajos Jeorjos – wieś w dystrykcie Limassol
 Ajos Jeorjos – wieś w dystrykcie Pafos
 Ajos Jeorjos Kafkalu – wieś w dystrykcie Nikozja
 Ajos Jeorjos Soleas – wieś w dystrykcie Nikozja